Экблум, Экблом () — шведская фамилия. Носители:

 Экблом, Тереза (1867—1941) — шведская художница, мастер ботанической иллюстрации.
 Экблум, Рихард (1874—1959) — шведский лингвист по славистике и романистике, доктор философии, профессор.
 Экблум, Хелена (1790—1859) — шведская писательница и проповедница.